Weißes Haus bzw. (The) White House steht für:

 Executive Office of the President of the United States, Regierungsbehörde in den Vereinigten Staaten
 Weißes Haus, offizieller Regierungssitz in Washington, D.C.

weitere Gebäude:
 Weißes Haus (Auschwitz), ein Gaskammer-Gebäude in Auschwitz
 Weißes Haus (Bischkek), Regierungsgebäude in Kirgisistan
 Weißes Haus (Galerie), Kunstgalerie in Hamburg
 Weißes Haus (Breslau), historisches Brauhaus seit 1695
 White House (Helensburgh), Villa in Helensburgh, Schottland
 Weißes Haus (Markkleeberg) im agra-Park in der Stadt Markkleeberg, Sachsen
 Weißes Haus (Moskau), Sitz der Regierung der Russischen Föderation, ehemals Parlamentsgebäude
 Weißes Haus (Mußbach), historisches Anwesen in Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 White House (Plantage), Plantage aus dem 18. Jahrhundert in New Kent County, Virginia
 White House (Richmond), ehemaliger Regierungssitz der Konföderierten Staaten von Amerika in Richmond, Virginia
 Weißes Haus (Rotterdam), Baudenkmal in den Niederlanden
 Weißes Haus (Warschau), kleines Lustschloss im Warschauer Łazienki-Park
 ein Patrizierhaus in Basel, Schweiz, siehe Das Blaue und das Weisse Haus
 landläufig für die Villa Hammerschmidt in Bonn
 landläufig für das Logenhaus Halle in Halle (Saale)
 landläufig für die Villa Söhnlein-Pabst in Wiesbaden

Siehe auch:
 Maison Blanche
 Weiße Villa
 Weißes Schloss
 Weißhaus (Begriffsklärung)
 Weißenhaus